Historien om en Moder er en dansk stumfilm fra 1912, der er instrueret af August Blom efter manuskript af Peter Lykke-Seest.

Handling

Medvirkende 
 Ferdinand Bonn - Faderen
 Ragna Wettergreen - Moderen
 Carlo Wieth - Sønnen
 Augusta Blad - Adoptivmoderen
 Anton Gambetta Salmson - Adoptivfaderen
 Carl Schenstrøm
 Lily Frederiksen - Barnet
 Cajus Bruun
 Alma Hinding
 Ella Sprange
 Valda Valkyrien

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1912